Kloster Marienkamp  steht für
Kloster Marienkamp (Assen), Provinz Drenthe, Niederlande
Kloster Marienkamp (Dinslaken), 
Kloster Marienkamp (Emmerich),
Kloster Marienkamp (Esens), Ostfriesland, Deutschland